Раванду́з () — город на севере Ирака, расположенный на территории мухафазы Эрбиль (автономия Иракский Курдистан).

Географическое положение 

Город находится в северной части мухафазы, в горной местности западных склонов Загроса, на высоте 658 метров над уровнем моря.
Равандуз расположен на расстоянии приблизительно 65 километров к северо-востоку от Эрбиля, административного центра провинции и на расстоянии 358 километров к северу от Багдада, столицы страны.

Население 
По данным последней официальной переписи 1965 года, население составляло 5 411 человек.
Динамика численности населения города по годам:

В национальном составе населения преобладают курды.

История 
Город был известен уже во времена существования Новоассирийского царства и упоминается как один из пунктов торговли по дороге на Ниневию. C 1787 года Равандуз был столицей эмирата Соран, уничтоженного османскими властями в 1836 году.

В 1915 году, во время Первой мировой войны, город был оккупирован русскими войсками и ассирийцами. В 1922 году городом овладели турки, а в 1923 — англичане.
В период между 1928 и 1932 годами, английской администрацией была построена стратегически важная дорога от города Эрбиль, через Равандуз, к иранской границе в районе Пираншехра.
Также город был известен как центр курдского сопротивления иракским властям.

Примечания

Литература 
 .

Города Ирака
Эрбиль (мухафаза)